L'edizione 1959 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Rune Börjesson (Örgryte IS), con 21 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Djurgårdens IF campione di Svezia 1959.
 Halmstads BK e GAIS retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1959
Campionato svedese di calcio